Dýně může být:

 kultivar cucurbita pepo var. pepo tykve obecné
 synonymum pro druhy tykev obecná nebo tykev obrovská
 synonymum pro rod tykev

Externí odkazy